Hvar – chorwacka wyspa
 Hvar – miasto znajdujące się na wyspie o tej samej nazwie
 HVAR Holy Moses – lotniczy pocisk rakietowy
 Miasto Hvar – jednostka administracyjna w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej